Байонет NX — байонетное крепление объективов для беззеркальных фотокамер серии NX компании Samsung. Впервые байонет был реализован в камере Samsung NX10. Кроме механической части содержит 8-контактный интерфейс для взаимоконтроля компонентов системы, а также обслуживания NX-объективов Samsung.

Компанией Samsung выпускается адаптер ED-MA9NXK для объективов, оснащенных байонетом K, а так же адаптер ED-MA4NXM для присоединения объективов с байонетом NX к камерам, оснащённым байонетом NX-M.

Сторонними производителями освоены адаптеры для ряда других байонетов.

В мае 2010 года Samsung заявил о выпуске камеры NX5, оснащённой этим байонетом. В сентябре 2010 года, на выставке Photokina был показан фотоаппарат Samsung NX100, входящий в NX-серию.

28 декабря 2010 года анонсирован к выпуску фотоаппарат Samsung NX11, замещающий в производстве модель NX10. 1 сентября 2011 года представлен фотоаппарат Samsung NX200 с матрицей 20,3 Мпикс. APS-C CMOS, замещающий в производстве модель NX100.

Технология i-Function 
Одновременно с выходом камеры NX100 Samsung заявил об интеграции в электронный интерфейс байонета NX-технологии i-Function (iFn), позволяющей управлять несколькими настройками фотокамеры (установками диафрагмы, выдержки, ISO и баланса белого) при помощи кольца фокусировки. Проактивная технология iFn доступна только с iFn-совместимыми объективами. Фотокамеры NX10 и NX5 получили поддержку iFn, начиная с версий прошивки 1.20 и 1.10, соответственно.

Выпущенные объективы Samsung и планы 
С 2010 года выпущены и запланированы объективы следующих серий:

Ряд объективов выпустила для байонета NX компания Samyang Optics.

Сравнение с креплениями других производителей

Примечания 

Байонеты